Кубок мира по квиддичу 2016 года был организован Международной ассоциацией по квиддичу. Кубок мира был проведен 23 и 24 июля 2016 года во Франкфурте, Германия. В этом году Австралия выиграла против США окончательным счетом 150 * : 130. В соревнованиях участвовали 21 страна, включая Австралию, Канаду, Ирландию и Великобританию. Краудфандинговая кампания была направлена на то, чтобы команда Уганды стала первой африканской страной, которая будет конкурировать на международном уровне. Тем не менее, члены команды не смогли получить немецкую визу и выбыли из соревнования. Перуанская команда также выбыли из соревнования из-за нехватки средств.

Участвующие команды 

Для участия в Кубке ожидалось 23 команды:

Жеребьёвка 
Призёры Кубок мира 2014 года и европейские финалисты 2015 года были посеяны в первом корзины. Другие команды, которые участвовали в международных турнирах, посеяны от со второго на четвертое корзину в зависимости от их финального ранга. Команды которые участвовали в первый раз, были случайным образом посеяны в корзины четыре и пять.

Команды были разбиты на пять групп по четыре или пять команд по одной команде на корзине в каждой группе, а команды из пятой корзины назначались на три случайно выбранные группы. В каждой группе была хотя бы одна неевропейская команда. Однако после Перу и Уганды выбыли, остался только пул из пяти команд, а корзина один состоял только из европейских команд.

Групповой этап 

Звездочки * обозначают команду, которая завершила игру, поймав снитч.

Корзина 1

Корзина 2

Корзина 3

Корзина 4

Корзина 5

Плей-офф

Результаты

Примечания 

Кубок мира по квиддичу